SARC est un acronyme pouvant désigner :
 Programme des assistants spéciaux des résidents coordinateurs (Special Assistant to the Resident Coordinator Programme en anglais), un programme de l'Organisation des Nations unies.
 Système automatisé de renseignements sur la criminalité, une base de données utilisée par l'ensemble des services canadiens.
 Servantes de l’Amour Rédempteur du Christ, institut religieux catholique féminin d'inspiration salésienne.
 Syrian Arab Red Crescent, le Croissant-Rouge arabe syrien, organisme humanitaire

Homonymie d'acronyme